Bellot heißen:
 Bellot (Seine-et-Marne), französische Gemeinde
 Bellot (Mondkrater)

Bellot ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Bellot (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Francisco Bellot Rodríguez (1911–1983), spanischer Botaniker
 François Bellot (* 1954), belgischer Politiker der Mouvement Réformateur (MR)
 G. Béllot, französischer Fechter
 Jean-Michel Bellot (* 1953), französischer Stabhochspringer
 Joseph-René Bellot (1826–1853), französischer Marineoffizier und Polarforscher
 Raymond Bellot (1929–2019), französischer Fußballspieler

Siehe auch: 
 Bellotstraße
 Bello
 Bellow